Liaoyang (forenklet kinesisk: 辽阳; traditionel kinesisk: 遼陽; pinyin: Liáoyáng) er en by på præfekturniveau i provinsen Liaoning i det nordlige Kina. Præfekturet har et areal på 	4,741 km² og en befolkning på 1,830,000 (2007).

Liaoyang er en vigtig by indenfor den nordsøstkinesiske sværindustri.

Historie 
Slaget ved Liaoyang i 1904 (den russisk-japanske krig) fandt sted i dette område. Det var et stort lederlag for de russiske styrker.

Administrative enheder 
Bypræfekturet Liaoyang har jurisdiktion over 5 distrikter (区 qū), et byamt (市 shì) og et amt (县 xiàn).

Trafik 
Kinas rigsvej 202 løber gennem området. Den begynder i Heihe i provinsen Heilongjiang, passerer gennem Harbin og Shenyang, og ender i Dalian ved det Gule Hav.

Bypræfekturer i Liaoning